Froschberg ist der Name folgender Orte:

 Froschberg (Gemeinde Stössing), Ortsteil von Stössing, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Froschberg (Linz), Stadtteil von Linz, Oberösterreich
 Froschberg (Gemeinde Hengsberg), Ortsteil von Hengsberg, Bezirk Leibnitz, Steiermark

Siehe auch:
 Froschberg (Berg in Linz), namensgebende Erhebung für den Linzer Stadtteil
 Linz AG Froschberg, international erfolgreicher Tischtennis-Verein